Abahani Limited (Chittagong) - voetbalclub uit Bangladesh
 Abahani Limited (Dhaka) - voetbalclub uit Bangladesh